Алексей Васильевич Семёнов:
 Семенов Алексей Васильевич (1799—1864) — тайный советник, губернатор Кавказской области, виленский и минский губернатор.
 Семёнов, Алексей Васильевич (1927—2001) — актёр театра, народный артист РСФСР.